Freimersheim ist der Name folgender Orte in Rheinland-Pfalz:

 Freimersheim (Rheinhessen), Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms
 Freimersheim (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße